Arash (mythe), een legende uit de Perzische mythologie
 Arash (zanger), een Iraanse zanger, woonachtig in Zweden
 Arash (automerk), een Brits automerk
 Arash Farboud, de oprichter van dat merk